1891/92 was het vierde seizoen van de Engelse voetbalcompetitie. Sunderland werd voor het eerst landskampioen.

Het was het laatste seizoen van de Football Alliance. Hierna voegden de beide competities zich samen. De meeste Alliance-clubs waren medeoprichter van de Second Division. Na dit seizoen werden Birmingham St. George's en Sunderland Albion opgeheven.

The Football League

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

The Football Alliance

FA Cup
 West Bromwich Albion 3 - 0 Aston Villa

Referenties 

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1891/92